Pedicularia är ett släkte av snäckor. Pedicularia ingår i familjen Ovulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pedicularia